Siemiradz ist der Name folgender Orte in Polen:

 Siemiradz (Stara Błotnica), Ort der Gemeinde Stara Błotnica, Powiat Białobrzeski, Woiwodschaft Masowien
 Siemiradz (Trzebiel), Ort der Gemeinde Trzebiel, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus